Кушиташвили — грузинская фамилия. Известные носители:

 Кушиташвили, Василий Павлович (1894—1962) — грузинский советский режиссёр театра, педагог, народный артист Грузинской ССР (1958).
 Кушиташвили, Георгий Мишаевич (род. 1995) — российский боксёр, двукратный чемпион России (2015, 2018).

См. также 
 Кушанашвили